

Humain 
 Calculateur prodige, une personne capable d'effectuer mentalement des calculs très compliqués.
 Du , un calculateur était une personne dont le travail consistait à calculer sans l'aide de machines des tables mathématiques comme des tables logarithmiques, des orbites célestes, des trajectoires.
 Une personne qui, avant d'exécuter une action ou de prendre la parole, pèse le pour et le contre, compare les avantages et les inconvénients.

Machine 
Un calculateur est une machine effectuant des calculs arithmétiques, algébriques ou logiques. La machine d'Anticythère, un mécanisme d'engrenage capable de calculer la date et l'heure des éclipses solaires et lunaires, est le plus ancien calculateur connu.
 Exemple : une calculatrice, un ordinateur, un calculateur analogique
 Les premiers calculateurs étaient mécaniques, ils ont été ensuite électromécaniques, aujourd'hui l'électronique numérique a supplanté toutes les autres technologies.
 Le terme calculateur s'applique aussi aux systèmes électroniques qui gèrent les fonctions d'une automobile moderne. Plusieurs types de calculateurs peuvent être présents, chacun spécialisé dans un domaine : gestion du moteur, du freinage, de la traction ou même de l'alarme et de l'air conditionné. Les désignations ECU (Engine Control Unit) ou ECM (Engine Control Module) sont fréquemment employées.

Notes et références